Selet kan syfta på:
Selet, Borgvattnets socken – en by i Ragunda kommun vid Ammerån
Selet, Luleå kommun – en by och ett bruk vid sjön Selsjön, Norrbotten i Luleå kommun, 
Selet, Lövångers socken – en by utanför Lövånger
 Selet, Skellefteå kommun – en by som ligger i Skellefteå kommun

Selet kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Selet (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,76 ha)
Selet (Styrnäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Selet (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (12,7 ha)
Selet (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Selet (Jörns socken, Västerbotten, 723115-170034), sjö i Skellefteå kommun,  (4,58 ha)
Selet (Jörns socken, Västerbotten, 723798-169622), sjö i Skellefteå kommun,  (6,96 ha)
Selet (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (6,22 ha)
Selet (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (7,6 ha)
Selet (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (4,01 ha)
Selet (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Selet (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (6,7 ha)
Övre Selet, sjö i Vilhelmina kommun,  (11,7 ha)
Nedre Selet, sjö i Vilhelmina kommun,  (11 ha)
Selet, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,  (10,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn